

Album
 Unpredictable – album di Classified del 2000
 Unpredictable – album del gruppo musicale Donatella del 2013
 Unpredictable – album di Jamie Foxx del 2005
 Unpredictable – album di Mystikal del 1997
 Unpredictable – album di Natalie Cole del 1977

Singoli
 Unpredictable – singolo di Jamie Foxx (featuring Ludacris), dall'album omonimo del 2005
 Unpredictable – singolo di Olly Murs, dall'album 24 Hrs del 2016